Palagruža je naselje u sastavu Grada Komiže, u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Nalazi se na otočiću Palagruži.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je bilo nenaseljeno.

Izvori 

Komiža
Naselja u Splitsko-dalmatinskoj županiji